Khote ist der Familienname folgender Personen:

 Durga Khote (1905–1991), indische Schauspielerin
 Shubha Khote (* 1940), indische Schauspielerin
 Viju Khote (1941–2019), indischer Schauspieler